El Torneig de Wimbledon 2006 (o Obert de Wimbledon 2006) es va celebrar a Londres, des del 26 de juny al 9 de juliol de 2006.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial Wimbledon
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 

2006
Competicions esportives del 2006